Jordan Nolan (né le  à Saint Catharines, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le fils de Ted Nolan et le frère de Brandon Nolan.

Carrière 
Le , il remporte la Coupe Stanley 2012 avec les Kings de Los Angeles. 2 ans plus tard, il met la main sur une  coupe Stanley avec les Kings. 

Le , il est réclamé au ballottage par les Sabres de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Otters d'Érié || LHO ||33 ||3 ||4 ||7 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Spitfires de Windsor || LHO ||60 ||11 ||16 ||27 ||100 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2007-2008 || Spitfires de Windsor || LHO ||62 ||13 ||14 ||27 ||69 ||5 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2008-2009 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||64 ||16 ||27 ||43 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||49 ||23 ||25 ||48 ||88 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Reign d'Ontario || ECHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH ||75 ||5 ||12 ||17 ||115 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||40 ||9 ||13 ||22 ||119 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Kings de Los Angeles || LNH ||26 ||2 ||2 ||4 ||28 || 20|| 1|| 1|| 2|| 21
|-
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 21|| 2|| 4|| 6|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Kings de Los Angeles || LNH || 44|| 2|| 4|| 6|| 46|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Kings de Los Angeles || LNH || 64 || 6 || 4 || 10 || 54 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2014-2015 || Kings de Los Angeles || LNH || 60 || 6 || 3 || 9 || 54 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kings de Los Angeles || LNH || 52 || 0 || 5 || 5 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kings de Los Angeles || LNH || 46 || 4 || 4 || 8 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 69  || 4 || 4 || 8 || 69 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH ||59 ||17 ||18 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH ||14 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rampage de San Antonio || LAH || 60 || 11 || 16 ||27 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 375 || 24 || 28 || 52 || 347 || 30 || 1 || 1 || 2 || 27

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Saint Catharines
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Blues de Saint-Louis
Personnalité des Premières nations liée au sport
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton